Christians ist der Familienname folgender Personen:

 Annedore Christians (1926–2013), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Clemens Christians (1923–1998), deutscher Oberstudiendirektor und Gymnasiallehrer
 Friedrich Wilhelm Christians (1922–2004), deutscher Bankier
 Hans Christians, Hamburger Verleger
 Heiko Christians (* 1963), deutscher Literaturwissenschaftler
 Kathrin Christians (* 1984), deutsche Querflötistin
 Kurt Christians (1909–1998), deutscher Drucker und Verleger
 Ludwig Christians (1875–1940), deutscher Pädagoge und Landrat
 Mady Christians (1896–1951), österreichische Schauspielerin

 Sven Christians (* 1967), deutscher Fußballspieler

Christians bezeichnet außerdem:
 The Christians, britische Soul-Band

Siehe auch:

 Christians Sogn
 Christian (Begriffsklärung)
 Christiaans
 Christiaens